Albiztur är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Albiztur ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Albiztur är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Albiztur. Runt Albiztur är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tolosa,  km öster om Albiztur. I omgivningarna runt Albiztur växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien